Јапан је учествовао на Светском првенству у атлетици на отвореном 2013. одржаном у Москви од 10. до 18. августа четрнаести пут, односно учествовао је на свим првенствима до данас. Јапан је пријавио 44 учесника (32 мушкарца и 12 жена) у 18 дисциплина.,

На овом првенству Јапан је по броју освојених медаља дели 33. место са једном освојеном медаљом (бронза). Поред медаља, Јапан је остварио и следеће резултате: четири лична рекорда, два најбоља национална резултата сезоне и десет најбоља личних резултата сезоне. У табели успешности према броју и пласману такмичара који су учествовали у финалним такмичењима (првих 8 такмичара) Јапан је са 8 учесника у финалу заузео 15. место са 31 бод.

Учесници 

 Мушкарци:
 Ryota Yamagata — 100 м, 4х100 м
 Yoshihide Kiryu — 100 м, 4х100 м
 Shōta Iizuka — 200 м, 4х100 м
 Кеј Такасе — 200 м, 4х100 м
 Јуичи Кобајаши — 200 м, 4х100 м
 Јузо Канемару — 400 м, 4х400 м
 Yuki Sato — 5.000 м, 10.000 м
 Сугуру Осако — 10.000 м
 Tsuyoshi Ugachi — 10.000 м
 Кентаро Накамото — Маратон
 Masakazu Fujiwara — Маратон
 Kazuhiro Maeda — Маратон
 Јуки Каваучи — Маратон
 Хиројуки Хорибата — Маратон
 Такајуки Ташимото — 400 м препоне
 Јасухиро Фуеки — 400 м препоне
 Такатоши Абе — 400 м препоне
 Кеџи Фуџимицу — 4х100 м
 Kengo Yamazaki — 4х400 м
 Hideyuki Hirose — 4х400 м
 Hiroyuki Nakano — 4х400 м
 Такуми Саито — Ходање 20 км
 Јусуке Сузуки — Ходање 20 км
 Такајуки Тани — Ходање 50 км
 Hirooki Arai — Ходање 50 км
 Кончиро Мориока — Ходање 50 км
 Сеито Јамамото — Скок мотком
 Даичи Савано — Скок мотком
 Хироки Огита — Скок мотком
 Коџи Мурофуши — Бацање кладива
 Јукифуми Мураками — Бацање копља
 Кеисуке Уширо — Десетобој

 Жене:

 Чисато Фукушима — 200 м
 Misaki Onishi — 5.000 м
 Хитоми Нија — 10.000 м
 Кајоко Фукуши — Маратон
 Рјоко Кизаки — Маратон
 Мизуки Ногучи — Маратон
 Хитоми Шимура — 100 м препоне
 Сатоми Кубокура — 400 м препоне
 Куми Отоши — Ходање 20 км
 Масуми Фучисе — Ходање 20 км
 Мијуки Фукумото — Скок увис
 Јуки Ебихара — Бацање копља

Освајачи медаља

Бронза (1) 
 Кајоко Фукуши — Маратон

Резултати

Мушкарци 
{|class=wikitable style="text-align:center; font-size:90%"
|-
!rowspan="2"|Атлетичар
!rowspan="2"|Дисциплина
!rowspan="2"|Лични рекорд
!colspan="2"|Предтакмичење
!colspan="2"|Квалификације
!colspan="2"|Полуфинале
!colspan="2"|Финале
!rowspan="2"|Детаљи
|-
!Резултат
!Место
!Резултат
!Место
!Резултат
!Место
!Резултат
!Место
|-
| align=left|Ryota Yamagata 
| rowspan="2"| 100 м 
| 10,07 
| rowspan="2" colspan="2"  style="text-align:center; background:honeydew;"|слободни
| 10,21
| 4. у гр 7
| rowspan="2" colspan="3" align=center bgcolor="honeydew"|Нису се квалификовали
| 22 / 76
| rowspan="2"|  
|-
| align=left|Yoshihide Kiryu
| 10,01 
| 10,31	 
| 4. у гр 2
| 33 / 76
|-  style="text-align:center; border-top:double;"
| align=left|Shōta Iizuka
| rowspan="3"| 200 м
| 20,21 
| rowspan="5" colspan="2" style="background:wheat;"|
| 20,71 КВ	 	 
| 3. у гр 6
| 20,61
| 7. у гр 2
| align=center bgcolor="honeydew"|Није се квалификовао
| 19 / 55 (56)
|  
|-  
| align=left|Кеј Такасе 
| 20,42 
| 20,96	 
| 1. у гр 2
| rowspan="2" colspan="3" align=center bgcolor="honeydew"|Нису се квалификовали
| 33 / 55 (56)
| rowspan="2"|  
|-
| align=left|Јуичи Кобајаши
| 20.46  
| 20,97	 
| 4. у гр 7
| 34 / 55 (56)
|-  style="text-align:center; border-top:double;"
| align=left| Јузо Канемару 
| 400 м 
| 45,16
| 46,18 кв	 
| 6. у гр 4
| 46,28  
| 8. у гр 1
| rowspan="2"  align=center bgcolor="honeydew"|Нису се квалификовали
| 23 / 32 (35) 
|  
|-
| rowspan="2" align=left| Yuki Sato
| 5.000 м
| 13:13,60 
| 13:37,07
| 11. у гр 2
| colspan="2" style="background:wheat;"|
| 23 / 29 (31) 
| 
|-style="text-align:center; border-top:double;"
| rowspan="3"| 10.000 м
| 27:38,25 
| rowspan="8" colspan="6" style="background:wheat;"|
| colspan="2" align=center bgcolor="honeydew"|Није завршио трку
| rowspan="3"| 
|-
| align=left|Tsuyoshi Ugachi
| 27:38,31 
| 27:50,79 | 15 / 25 (35) 
|-
| align=left|Сугуру Осако
| 27:38,31 
| 28:19,50
| 21 / 25 (35) 
|-  style="text-align:center; border-top:double;"
| align=left| Кентаро Накамото
| rowspan="5"| Маратон 
| 2:08:35  
| 2:10:50 
| 5 / 50 (70)
| rowspan="5"|  
|-
| align=left| Masakazu Fujiwara
| 2:08:12 	
| 2:14:01 
| 14 / 50 (70)
|-
| align=left| Kazuhiro Maeda 
| 2:08:00  
| 2:15:25 	
| 17 / 50 (70) 
|-
| align=left| Јуки Каваучи 
| 2:08:14  
| 2:15:35 	
| 18 / 50 (70) 
|-
| align=left| Nicholas Kipkemboi 
| 2:06:33     
| colspan="2" align=center bgcolor="honeydew"|Није завршио трку
|-  style="text-align:center; border-top:double;"
| align=left|Такајуки Ташимото
| rowspan="3"| 400 м препоне 
| 48,41   
| rowspan="5" colspan="2" style="background:wheat;"|
| 49,96 КВ	 
| 3. у гр 2
| colspan="2" align=center bgcolor="honeydew"|| colspan="2" align=center bgcolor="honeydew"|Није се квалификовао| 
|-
| align=left|Јасухиро Фуеки 
| 49,31    
| 50,66
| 5. у гр 4
| rowspan="2" colspan="3" align=center bgcolor="honeydew"|Нису се квалификовали| 29 / 35 (37) 
| rowspan="2"| 
|-
| align=left|Такатоши Абе 
| 49,46     
| 51,41
| 7. у гр 5
| 32 / 35 (37) 
|-  style="text-align:center; border-top:double;"
| align=left| Yoshihide Kiryu  Кеџи Фуџумицу  Кеј Такасе²  Shōta Iizuka²   
| 4 х 100 м 
| 38,03  НР 
| 38,23 КВ 
| 2. у гр 2
| rowspan="2" colspan="2" style="background:wheat;"|
| 38,39 
| 6 / 35 (37) 
| 
|-
| align=left| Kengo Yamazaki  Јузо Канемару²  Hideyuki Hirose  Hiroyuki Nakano 
| 4 х 400 м 
| 3:00,76  НР
| 3:02,43 | 4. у гр 1
| align=center bgcolor="honeydew"|Нису се квалификовали
| 10 / 24
| 
|-  style="text-align:center; border-top:double;"
| align=left| Такуми Саито
| rowspan="2"| 20 км ходање 
| 1:20:05 
| rowspan="5" colspan="6" style="background:wheat;"|
| 1:22:09
| 6 / 52 (64)
| rowspan="2"|  
|-
|align=left| Јусуке Сузуки
| 1:18:34  НР
| 1:23:20
| 12 / 52 (64)
|-  style="text-align:center; border-top:double;"
| align=left| Такајуки Тани
| rowspan="3"| 50 км ходање 
| 3:43:56 
| 3:44:26
| 9 / 46 (61)
| rowspan="3"|  
|-
|align=left| Hirooki Arai
| 3:47:08 
| 3:45:56 | 11 / 46 (61)
|-
|align=left| Кончиро Мориока
| 3:43:14  
| 3:53:54
| 23 / 46 (61)
|-  style="text-align:center; border-top:double;"
| align=left| Сеито Јамамото
| rowspan="3"| Скок мотком 
| 5,75
| rowspan="5" colspan="2" style="background:wheat;"|
| 5,55 кв
| 5. у гр. А
| rowspan="5" colspan="2" style="background:wheat;"|
| 5,75 	| 9 / 33 (40)
| 
|-
|align=left| Даичи Савано
| 5,83  НР
| 5,40
| 10. у гр. А
| rowspan="2" align=center bgcolor="honeydew"|Нису се квалификовали''
| 14 / 33 (40)
| rowspan="2"| 
|-
|align=left| Хироки Огита
| 5,70 	 
| 5,40
| 8. у гр. Б
| 21 / 33 (40)
|-  style="text-align:center; border-top:double;"
| align=left| Коџи Мурофуши
| Бацање кладива 
| 84,86  НР
| 76,27 кв
| 5. у гр. А
| 78,03 | 5 / 27 (29)
|  
|-
| align=left| Јукифуми Мураками
| Бацање копља 
| 85,96 
| 77,75
| 10. у гр. Б
| align=center bgcolor="honeydew"|Није се квалификовао
| 22 / 33 (34)
| 
|}

 Атлетичари означени бројем учествовали су у појединачним дисциплина.Десетобој'''

Жене

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2013.
 Званични сајт ИААФ

Земље учеснице на Светском првенству у атлетици на отвореном 2013.
Јапан на Светском првенству у атлетици на отвореном